L'orellana de terra, gírgola de pi o gírgola de marina (Hohenbuehelia petaloides)(del grec geo, terra i génos, naixement) és una espècie del fong que pertany a la familia Pleurotaceae.

Ha estat descrit pel primer cop el 1785 per Jean Baptiste François Pierre Bulliard, però va ser assignat al nou genus, Hohenbuehelia, el 1866 per Stephan Schulzer von Müggenburg.

Té un distribució cosmopolita.

Sinònim:

 Hohenbuehelia geogenia

Referències 

Pleurotàcies